Castellettesi – abitanti di Castelletto Cervo
Castellettesi – abitanti di Castelletto Merli
Castellettesi – abitanti di Castelletto Molina
Castellettesi – abitanti di Castelletto Monferrato
Castellettesi – abitanti di Castelletto Stura
Castellettesi – abitanti di Castelletto Uzzone
Castellettesi – abitanti di Castelletto d'Erro
Castellettesi – abitanti di Castelletto d'Orba
Castellettesi – abitanti di Castelletto di Branduzzo
Castellettesi – abitanti di Castelletto sopra Ticino